Воскресенськ — власна назва, що походить від храму на честь свята Воскресіння Христового.

Воскресе́нськ () — назва кількох населених пунктів у Росії, пов'язана з церквами на честь свята Воскресіння.
 Воскресенськ — місто в Воскресенському районі Московської області.
 Воскресенськ — муніципальне утворення (міське поселення) у Воскресенському районі Московської області.
 Воскресенськ — вузлова залізнична станція Рязанського напрямку і Великого кільця МЗ в м. Воскресенськ.
 Воскресенськ — село в Кіровському районі Калузької області.
 Воскресенськ — село в Карагайському районі Пермського краю.
 Воскресенськ — назва міста Істра Московській області в 1781—1930 роках.

Воскресенськ — історично сформована назва смт Воскресенське в Миколаївській області.